Wonderstruck è il primo profumo realizzato dalla cantante statunitense Taylor Swift nel 2011.

Confezione 
La boccetta del profumo è di colore viola. La bottiglia è sormontata da un tappo d'oro con una catenina con alcuni ciondoli. Sono state realizzate una versione da 30 ml e una da 50 ml.

Note

Voci correlate 

 Wonderstruck Enchanted
 Taylor
 Incredible Things

Taylor Swift